Never Be Here Again — четырнадцатый сингл американской рок-группы Hoobastank.

Характеристика 
Песня «Never Be Here Again» был выпущен специально для приветствия американской сборной на зимних Олимпийских играх 2010 года
.
Так же композиция была выпущена в качестве сингла эксклюзивом для iTunes
 в тот же день, 12 февраля 2010 года. Все средства, полученные от его продаж, пошли на поддержку американской сборной.

Примечания

Ссылки 
 Текст песни

Синглы 2010 года
Песни по алфавиту
Песни 2010 года